Профитис-Илиас — греческий топоним, связанный с пророком Илией. Может означать:

 Профитис-Илиас (район Афин) — район Афин.
  — женский монастырь Фокидской митрополии.
 Профитис-Илиас (гора, Пелопоннес) — высочайшая вершина полуострова Пелопоннес.
  — холм высотой 190,2 м в Хайдарионе.